

Biografia
Era la figlia di James Hamilton, VI conte di Abercorn (1661-1734), e di sua moglie, Elizabeth Reading (1669-1754).

Matrimonio
Sposò, il 29 settembre 1719, il capitano Archibald Hamilton (1673-1754), figlio di William Douglas-Hamilton, I conte di Selkirk e di Anne Hamilton, III duchessa di Hamilton. Ebbero sei figli:

 Charles (1720 -1751), sposò Maria Dufresne, ebbero una figlia;
 Elizabeth (1721-1800), sposò Francis Greville, I conte di Warwick, ebbero quattro figli;
 Jane (19 agosto 1726-13 novembre 1771), sposò Charles Cathcart, IX Lord Cathcart, ebbero sei figli;
 Frederick (1728-1811), sposò Rachel Daniel, ebbero una figlia;
 Archibald (1729-1744);
 William Hamilton (1730-1803), sposò in prime nozze Catherine Barlow, sposò in seconde nozze Emma Hart.

Ha ricoperto la carica di Lady of the Bedchamber e di Mistress of the Robes di Augusta, principessa del Galles.

Morte
Morì il 6 dicembre 1753, a Parigi e fu sepolta a Montmartre.

Jane Hamilton
Lady of the Bedchamber
Mistress of the Robes